Szobiszowice (Czechy) – gmina w Czechach
 Szobiszowice (Gliwice) – osiedle w Gliwicach